Przemysław – imię męskie

Lokalizacje 

 Przemysław – wieś w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Krzeszyce 
 Przemysław – wieś w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna 
 Przemysław – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Resko
 Przemysław – nieczynny przystanek kolejowy w Przemysławiu, w powiecie łobeskim, w województwie zachodniopomorskim

en:Przemysław